Название двух населённых пунктов в Гатчинском районе Ленинградской области по берегам реки Ижоры. 
 Новое Мозино
 Старое Мозино